Gamburg steht für:

 Gamburg, ein Ortsteil der Gemeinde Werbach im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Burg Gamburg, meist oft auch nur Gamburg, eine Spornburg über dem Ort Gamburg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Unteres Schloss Gamburg, Schlossgleiches Bauwerk in Gamburg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Bahnhof Gamburg, Bahnhof in Gamburg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg 

Gamburg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gamburg (* 1988), deutsche Synchronsprecherin
 Beringer von Gamburg (* vor 1139; † um 1170), Burgherr der Burg Gamburg und einer der vier Stifter des Klosters Bronnbach